Річард Менхівар (,  31 жовтня 1990, Лос-Анджелес, США) — американський і сальвадорський футболіст.
 Менхівар Ларін (іясп. Rafael Menjívar Larín; 3 січн 1935, Санта-Ана, Сальвадор — 7 серпня 2000, Сан-Хосе, Коста-Рика) — сальвадорський революціонер, економіст і політолог, ректор університету Сальвадора.